«ІНТЕР-ЕКО» — вінницька міська природозахисна громадська організація
 «ІНТЕР-ЕКО» — вінницька приватная дослідно-консультативна компанія з охорони довкілля